Die Buffalo Bandits sind ein Team der nordamerikanischen National Lacrosse League (NLL) und haben ihren Sitz in Buffalo, New York. Die Mannschaft wurde 1992 gegründet und spielte bis 1997 in der Major Indoor Lacrosse League (MILL), ehe sie in die NLL umgewandelt wurde.

Erfolge 
Gleich in ihrer ersten Saison konnten die Bandits die Meisterschaft der MILL gewinnen und waren damit das erste Team, dem dieses Kunststück gelang. In der folgenden Saison wiederholten sie ihren Erfolg und gewann 1996 ein weiteres Mal die Meisterschaft. Erst 1999 verpassten sie zum ersten Mal die Playoffs. Neben ihren drei Meistertiteln standen sie noch vier weitere Male im Finale.

Im Jahr 2006 feierten sie große Erfolge, als sie auf Platz eins der East Division die Reguläre Saison beendeten und Gastgeber des Finales um den Champion’s Cup waren, wo sie auf die Colorado Mammoth trafen. Das Finale ging allerdings mit 9-16 verloren und Colorado nahm die Trophäe mit nach Hause.

Saisonergebnisse 

S-N = Siege-Niederlagen; RS = Divisions-Platzierung der Regulären Saison; ET = Erzielte Tore; GT = Gegentore;

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Buffalo Bandits

US-amerikanischer Lacrosseverein
Bandits